Lira eller lire kan syfta på:

 Lira (artist) (1979–) – sydafrikansk sångerska
 Liror – familj av havsfåglar i ordningen stormfåglar (Procellariiformes)

Musikinstrument 
 Lira (instrument) – ett namn på olika stråkinstrument med ursprung i lyran
 Vevlira (vielle) – ett musikinstrument som nådde sin glansperiod under medeltiden i Europa

Tidskrift 
Lire (tidskrift) – fransk tidskrift
Lira Musikmagasin – en tidskrift

Valuta 
 Maltesisk lira – en valuta i Malta 1973–2008
 Italiensk lira – en valuta i Italien fram till 2002
 Luccansk lira – en valuta i Lucca fram till 1800 och mellan 1826 och 1847
 Turkisk lira – en valuta som används i Turkiet
 ₤ – tecknet för valutan lira eller lire

Geografi

Antarktis 

 Mount Lira,

Grekland 

 Lirá, ort, Peloponnesos, Lakonien,

Mexiko 

 La Lira, ort, Querétaro Arteaga, Pedro Escobedo,

Uganda 

Lira, Uganda  Norra regionen, Lira District,

Se även
 Lyra (olika betydelser)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Ugandaförgreningar